Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des schwedischen Songwriters und Musikproduzenten Max Martin. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen

This Is the Way (E-Type)

Wish You Were Here (Rednex)

We’ve Got It Goin’ On (Backstreet Boys)

Free Like a Flying Demon (E-Type)

I Want You Back (*NSYNC)

Quit Playing Games (with My Heart) (Backstreet Boys)

I Need You (3T)

Tearin’ Up My Heart (*NSYNC)

Do You Know (What It Takes) (Robyn)

Everybody (Backstreet’s Back) (Backstreet Boys)

As Long as You Love Me (Backstreet Boys)

Show Me Love (Robyn)

I’ll Be There for You (Solid HarmoniE)

Slam Dunk (Da Funk) (Five)

Angels Crying (E-Type)

Tell Me What You Like (Jessica)

… Baby One More Time (Britney Spears)

Until the Time Is Through (Five)

Here I Go Again (E-Type)

How Will I Know (Who You Are) (Jessica)

I Want It That Way (Backstreet Boys)

(You Drive Me) Crazy (Britney Spears)

Larger Than Life (Backstreet Boys)

That’s the Way It Is (Céline Dion)

Show Me the Meaning of Being Lonely (Backstreet Boys)

Oops! … I Did It Again (Britney Spears)

It’s My Life (Bon Jovi)

It’s Gonna Be Me (*NSYNC)

Lucky (Britney Spears)

Shape of My Heart (Backstreet Boys)

Stronger (Britney Spears)

The Call (Backstreet Boys)

When You’re Looking Like That (Westlife)

Bimbo (Lambretta)

Life (E-Type)

Overprotected (Britney Spears)

I’m Not a Girl, Not Yet a Woman (Britney Spears)

Everyday (Bon Jovi)

Paradise (E-Type)

Since U Been Gone (Kelly Clarkson)

Behind These Hazel Eyes (Kelly Clarkson)

4ever (The Veronicas)

Everything I’m Not (The Veronicas)

Let U Go (Ashley Parker Angel)

Who Knew (Pink)

U + Ur Hand (Pink)

True Believer (E-Type)

Feels Like Tonight (Daughtry)

Show Me What I’m Looking For (Carolina Liar)

I Kissed a Girl (Katy Perry)

I Don’t Care (Apocalyptica)

So What (Pink)

Hot n Cold (Katy Perry)

My Life Would Suck without You (Kelly Clarkson)

Please Don’t Leave Me (Pink)

If U Seek Amy (Britney Spears)

3 (Britney Spears)

I Don’t Believe You (Pink)

Whataya Want from Me (Adam Lambert)

Dinosaur (Kesha)

California Gurls (Katy Perry)

If I Had You (Adam Lambert)

DJ Got Us Fallin’ in Love (Usher)

Teenage Dream (Katy Perry)

Dynamite (Taio Cruz)

Raise Your Glass (Pink)

Teenage Dream (Glee Cast)

F**kin’ Perfect (Pink)

What the Hell (Avril Lavigne)

Hold It Against Me (Britney Spears)

Blow (Kesha)

E.T. (Katy Perry)

Till the World Ends (Britney Spears)

Loser Like Me (Glee Cast)

Smile (Avril Lavigne)

Last Friday Night (T.G.I.F.) (Katy Perry)

I Wanna Go (Britney Spears)

Domino (Jessie J)

The One That Got Away (Katy Perry)

With Ur Love (Cher Lloyd)

Part of Me (Katy Perry)

Scream (Usher)

Wide Awake (Katy Perry)

This Is Love (will.i.am)

One More Night (Maroon 5)

We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor Swift)

Ronan (Taylor Swift)

Va Va Voom (Nicki Minaj)

I Knew You Were Trouble (Taylor Swift)

Beauty and a Beat (Justin Bieber)

C’Mon (Kesha)

Daylight (Maroon 5)

22 (Taylor Swift)

Roar (Katy Perry)

Unconditionally (Katy Perry)

Dark Horse (Katy Perry)

Wild Wild Love (Pitbull)

Dare (La La La) (Shakira)

Birthday (Katy Perry)

Problem (Ariana Grande)

Break Free (Ariana Grande)

This Is How We Do (Katy Perry)

Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj)

Shake It Off (Taylor Swift)

Love Me Harder (Ariana Grande)

All You Had to Do Was Stay (Taylor Swift)

How You Get the Girl (Taylor Swift)

Blank Space (Taylor Swift)

Blank Space (I Prevail)

Love Me like You Do (Ellie Goulding)

Nobody Love (Tori Kelly)

Style (Taylor Swift)

Ghost Town (Adam Lambert)

Bad Blood (Taylor Swift)

Can’t Feel My Face (The Weeknd)

Cool for the Summer (Demi Lovato)

Back Together (Robin Thicke)

Wildest Dreams (Taylor Swift)

On My Mind (Ellie Goulding)

Confident (Demi Lovato)

Focus (Ariana Grande)

In the Night (The Weeknd)

Army (Ellie Goulding)

Hands to Myself (Selena Gomez)

New Romantics (Taylor Swift)

Dangerous Woman (Ariana Grande)

Just Like Fire (Pink)

Can’t Stop the Feeling! (Justin Timberlake)

Into You (Ariana Grande)

Send My Love (To Your New Lover) (Adele)

Rise (Katy Perry)

Side to Side (Ariana Grande)

Chained to the Rhythm (Katy Perry)

Bon Appétit (Katy Perry)

Rockin’ (The Weeknd)

…Ready for It? (Taylor Swift)

End Game (Taylor Swift)

Naked (James Arthur)

Gorgeous (Taylor Swift)

Delicate (Taylor Swift)

2002 (Anne-Marie)

No Tears Left to Cry (Ariana Grande)

God Is a Woman (Ariana Grande)

Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored (Ariana Grande)

I Don’t Care (Ed Sheeran & Justin Bieber)

Beautiful People (Ed Sheeran)

Take Me Back to London (Ed Sheeran)

How Do You Sleep? (Sam Smith)

Remember the Name (Ed Sheeran)

Motivation (Normani)

Don’t Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey)

Blinding Lights (The Weeknd)

Stupid Love (Lady Gaga)

Auszeichnungen nach Musikstreamings

I Want It That Way (Backstreet Boys)

Raise Your Glass

F**kin’ Perfect

Till the World Ends (Britney Spears)

Last Friday Night (T.G.I.F.) (Katy Perry)

Domino (Jessie J)

Part of Me (Katy Perry)

Scream (Usher)

Wide Awake (Katy Perry)

This Is Love (will.i.am)

One More Night (Maroon 5)

We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor Swift)

Your Body (Christina Aguilera)

Beauty and a Beat (Justin Bieber)

Daylight (Maroon 5)

Tonight I’m Getting Over You (Carly Rae Jepsen)

22 (Taylor Swift)

Roar (Katy Perry)

Unconditionally (Katy Perry)

Dark Horse (Katy Perry)

Wild Wild Love (Pitbull)

Dare (La La La) (Shakira)

Problem (Ariana Grande)

Break Free (Ariana Grande)

This Is How We Do (Katy Perry)

Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj)

Shake It Off (Taylor Swift)

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Martin, Max
Auszeichnungen fur Musikverkaufe